Andra republiken kan syfta på (sorterat efter tillblivelsedatum):

 Andra republiken Venezuela, 1813–1814
 Andra franska republiken, 1848–1852
 Andra polska republiken, 1918–1939
 Andra grekiska republiken, 1924–1935
 Andra spanska republiken, 1931–1939
 Andra tjeckoslovakiska republiken, 1938–1939
 Andra filippinska republiken, 1943–1945
 Andra republiken (Finland), Finland 1944–1991/1995
 Andra österrikiska republiken, självständigt 1945
 Andra ungerska republiken, 1946–1949
 Andra sydkoreanska republiken, 1960–1961
 Zaire (andra kongolesiska republiken), 1965–1997
 Andra maldiviska republiken, 1978–2012
 Andra nigerianska republiken, 1979–1983
 Andra italienska republiken, Italien sedan 1992
 Andra slovakiska republiken, självständigt 1993

Se även 
 Första republiken (olika betydelser)
 Tredje republiken (olika betydelser)